Een gebied buiten de stad waar het stadsrecht gold, zie wigbold
 Schependom (Berkelland), buurtschap bij Borculo